Александр Пятигорский: Пятигорский, Александр Моисеевич (1929—2009) — российский и английский философ, религиовед, писатель.
 Пятигорский, Александр Павлович (Стогорский, 1910—1987) — советский виолончелист и музыкальный педагог.